Počitelj (Gospić), Hrvatska
 Počitelj (Čapljina, BiH), BiH